Сезона 2000/01. Премијер лиге била је девета сезона Премијер лиге, али и трећа сезона заредом која се завршила победом Манчестер Јунајтеда. Сер Алекс Фергусон је, тако, постао први менаџер који је освојио три узаступне титуле у енглеском фудбалском шампионату, иако су три друга тима (Арсенал, Хадерсфилд таун и Ливерпул) остварила исти успех, али са променама у менаџменту клубова.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 2000/2001

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони:

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2000/01. у енглеском фудбалу